Grant School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Grant School (St. Louis, Missouri), NRHP-ID 06000037
 Grant School (Zanesville, Ohio), NRHP-ID 80003194